Sankt Pantaleon oder Heiliger Pantaleon steht für:
* Pantaleon (Heiliger), ein christlicher Heiliger
 zahlreiche Kirchen, siehe Pantaleonskirche
 Kloster Sankt Pantaleon, ehemaliges Benediktinerkloster in Köln

Sankt Pantaleon oder St. Pantaleon ist der Name folgender geographischer Objekte:
 St. Pantaleon (Oberösterreich), Gemeinde in Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Pantaleon (Oberösterreich) in der Gemeinde St. Pantaleon im Bezirk Braunau am Inn in Oberösterreich

 Sankt Pantaleon (Gemeinde St. Pantaleon, Oberösterreich), Hauptort und Katastralgemeinde (St. Pantaleon) von St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 St. Pantaleon (Gemeinde St. Pantaleon-Erla), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Nuglar-St. Pantaleon, eine Ortschaft im Schweizer Kanton Solothurn

Siehe auch:
 Pantaleon, Pantaleon (Name)

 Saint-Pantaléon (frz., auch engl.), San Pantaleo, San Pantaleone (ital.), São Pantaleão (port.), San Pantaleón (span.), Saint-Pandelon

es:Pantaleón
it:Pantaleone (disambigua)
nl:Pantaleon
pt:Pantaleão (desambiguação)